Chevrolet Optra – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany pod amerykańską marką Chevrolet od 2004 roku. Od 2014 roku produkowana jest druga generacja modelu.

Pierwsza generacja 

Chevrolet Optra I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2004 roku.

Nazwa Optra została wprowadzona przez Chevroleta jako globalne, najczęściej stosowane oznaczenie kompaktowego modelu w Europie znanego jako Lacetti.

Chevrolet Optra funkcjonował w tej formie m.in. w Kanadzie, Meksyku, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie Afryce Północnej i Południowej, a także w Indiach, Tajlandii, krajach Azji Wschodniej oraz w Japonii.

Samochó oferowano w dwóch wariantach nadwoziowych – jako 4-drzwiowy sedan oraz 5-drzwiowe kombi. Odmiana 5-drzwiowa oferowana była z dodatkowym członem Wagon.

Lifting 
W 2007 roku Chevrolet Optra przeszedł obszerną restylizację nadwozia z ograniczeniem do rynków Indii (gdzie zmieniono nazwę na Chevrolet Optra Magnum) i Tajlandii, upodabniając się z przodu do wariantu hatcback i adaptując od niego bardziej podłużne, zaokrąglone reflektory.

Silniki 
 L4 1.4l E-TEC
 L4 1.5l E-TEC
 L4 1.6l E-TEC
 L4 1.6l E-TEC
 L4 1.8l Family
 L4 2.0l Family
 L4 2.0l Diesel

S-RV 

Chevrolet Optra5 został zaprezentowany po raz pierwszy w 2004 roku.

Podobnie jak przypadku europejskiego Lacetti, także i gama nadwoziowa Optry wzbogacona została o 5-drzwiowego hatchbacka odróżniającego się wyglądem pasa przedniego oraz wyglądem konsoli centralnej.

W zależności od rynku zbytu, samochód nosił taką samą nazwę jak wersja sedan i kombi lub zyskał dodatkowy człon. W Kanadzie i Malezji pojazd nazywał się Chevrolet Optra5, z kolei na rynku Indii początkowo oferowano go jako Chevrolet SRV, a potem Chevrolet Optra SRV.

Silniki 
 L4 1.4l E-TEC
 L4 1.5l E-TEC
 L4 1.6l E-TEC
 L4 1.6l E-TEC
 L4 1.8l Family
 L4 2.0l Family
 L4 2.0l Diesel

Druga generacja 

Chevrolet Optra II został zaprezentowany po raz pierwszy w 2014 roku.

Po tym, jak na globalnych rynkach pierwsza generacja Optry została zastąpiona przez nowy model o jednolitej nazwie Cruze, General Motors zdecydowało się kontynuować linię Optra na rynku Egiptu i Algierii w postaci zupełnie nowej, drugiej generacji.

Samochód przyjął postać eksportowej odmiany przedstawionego w 2011 roku w Chinach sedana Baojun 630, który dotychczas powstawał w zakładach SAIC-GM-Wuling w Liuzhou wyłącznie z myślą o lokalnym rynku.

Chevrolet Optra drugiej generacji na rynki Afryki Północnej od chińskiego pierwowzoru odróżniał się jedynie innymi oznaczeniami producenta i modelu, wyróżniając się dużymi reflektorami i logo producenta umieszczonym na atrapie chłodnicy bez charakterystycznej dla Chevroleta poprzeczki.

Silniki 
 L4 1.5l S-TEC
 L4 1.8l Family

Uwagi

Przypisy 

Optra
Samochody kompaktowe
Samochody przednionapędowe
Sedany
Hatchbacki
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z lat 2010–2019
Samochody z lat 2020–2029